Planet of the Apes — альбом-компіляція гурту Guano Apes, який вийшов у кінці 2004 року.

Композиції

Перший диск

 Break the Line
 Open Your Eyes
 Big in Japan
 Rain
 No Speech
 Innocent Greed
 Living in a Lie
 Dödel Up
 Lords of the Boards
 Pretty in Scarlet
 Mine All Mine
 Quietly
 You Can't Stop Me
 Wash It Down
 Scratch the Pitch
 Don't You Turn Your Back on Me
 Gogan
 Kumba Yo!

Другий диск

 Stay
 Underwear
 La Noix
 Cuts
 Candy Love
 Trumpet Song
 Cream Over Moon
 Allies
 Ain't Got Time
 Electric Nights
 Counting the Days
 Open Your Eyes (Calcia Mix)
 Maria (D+B Smooth Mix)
 360° Aliendrop (Kaleve Mix)
 Don't You Turn Your Back on Me (Frozen Mix)
 Big in Japan (Space Jazz Dubmen Mix)
 Dödel Up (Kukliczi Mix)
 Plastic Mouth (G-Ball & Kaa Mix)
 Pretty in Storm (G-Ball & Kaa Mix)

Джерела 
  

Альбоми Guano Apes
Англомовні музичні альбоми